A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2013 foi disputada de 14 de março até 9 de novembro. Um total de dezesseis equipes disputaram esta fase.

Equipes classificadas

Oitavas-de-final 
As partidas de ida foram disputadas em 14 e 15 de março e as partidas de volta em 21 e 22 de março.

Partidas de ida

Partidas de volta 

FC Seoul venceu por 3–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Buriram United venceu por 2–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ahli venceu por 3–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Al-Shabab venceu por 5–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Kashiwa Reysol venceu por 5–2 no agregado e avançou a próxima fase.

Guangzhou Evergrande venceu por 5–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Lekhwiya venceu por 3–2 no agregado e avançou a próxima fase.

Esteghlal venceu por 4–2 no agregado e avançou a próxima fase.

Quartas-de-final 
As partidas de ida foram disputadas em 21 de agosto e as de volta em 18 de setembro.

Partidas de ida

Partidas de volta 

FC Seoul venceu por 2–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Esteghlal venceu por 3–1 no agregado e avançou a próxima fase.

Guangzhou Evergrande venceu por 6–1 no agregado e avançou a próxima fase.

3–3 no agregado. Kashiwa Reysol avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Semifinais 
As partidas de ida foram disputadas em 25 de setembro e as de volta em 2 de outubro.

Partidas de ida

Partidas de volta 

Guangzhou Evergrande venceu por 8–1 no agregado e avançou a final.

FC Seoul venceu por 4–2 no agregado e avançou a final.

Final 
A partida de foi disputada em 26 de outubro e a de volta em 9 de novembro.

Partida de ida

Partida de volta

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2013
 Liga dos Campeões da AFC de 2013 – Fase de Grupos

Ligações externas 
AFC Champions League 

2013 no futebol
2013 na Ásia
Liga dos Campeões da AFC